Hit point
Match Point

Localidades

Point (Texas)

Desambiguação